El Masters d'Indian Wells 2023, conegut oficialment com a BNP Paribas Open 2023 és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany a les sèries ATP World Tour Masters 1000 en categoria masculina i WTA 1000 en categoria femenina. La 47a edició del torneig es va celebrar entre el 6 i el 19 de març de 2023 a l'Indian Wells Tennis Garden d'Indian Wells, Califòrnia, Estats Units.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 
 
 

2023
ATP Tour 2023
WTA Tour 2023